De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 3 oktober 2017 tot en met 7 oktober 2017 in Kobe, Japan. Vaste landen als Engeland, Schotland en Wales deden niet mee aan het toernooi vanwege de financiële kosten.

Deelnemende landen
Er namen 30 landen deel aan de WDF World Cup 2017.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen teams

Laatste 16 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2017
Darts in 2017
Dartswedstrijd in Japan
Wereldkampioenschap in Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Hyogo